Калиано може да се отнася за:

 Калиано (), село в Италия, административен регион Пиемонт, провинция Асти
 Калиано (), село в Италия, административен регион Трентино-Южен Тирол, автономна провинция Тренто